Lautersee ist

der Name folgender Seen:
 Lautersee, Bergsee westlich von Mittenwald, Oberbayern
 Lautersee (Augsburg), Baggersee in Augsburg, Schwaben
 Lautersee (Kißlegg), Stillgewässer in Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

ein Ortsname:
 Lautersee (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Lautersee (Mittenwald), Ortsteil des Marktes Mittenwald, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Siehe auch: 
 Lauterersee, Bergsee in den Stubaier Alpen
 Lutersee, Seen in der Schweiz